Le Grasshopper Cup 2016 est l'édition 2016 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 13 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Nicolas Müller.

Marwan El Shorbagy l'emporte en finale face au tenant du titre Grégory Gaultier, son premier titre de la saison.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2016
Sport en avril 2016
Squash en 2016